Az év szovjet labdarúgója (oroszul: Футболист года в СССР, Futboliszt Goda V SZSZSZR) díjat 1964 és 1991 között minden évben a legjobb teljesítményt nyújtó szovjet labdarúgó kapta.

Győztesek

Szovjet
Szovjet labdarúgás